Green Stripe é um clube de futebol de Belize. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 1974/75.

Clubes de futebol de Belize